Montmorin (Altos-Alpes)
 Montmorin (Puy-de-Dôme)